Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2009 года проводился в Талдыкоргане (Казахстан) 11—15 мая. Данный чемпионат был 40-м мужским и 21-м женским первенством Азии.

Участники 
В чемпионате приняло участие 157 спортсменов из 22 стран Азии

  (3)
  (14)
  (10)
  (15)
  (9)
  (8)
  (13)
  (3)

  (15)
  (6)
  (3)
  (8)
  (7)
  (1)
  (7)

  (1)
  (1)
  (9)
  (8)
  (3)
  (5)
  (8)

Обладатели медалей

Мужчины

Женщины

Распределение медалей

Распределение «больших» медалей (в сумме)

Распределение всех медалей (по движениям — толчок и рывок — и в сумме)

Ссылки 
 Протокол
 Итоговый протокол
 Протокол

2009
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
тяжёлая атлетика
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Казахстане
Спорт в Талдыкоргане
Май 2009 года
2009 год в тяжёлой атлетике